Архитектурное освещение — это область смежного применения принципов и методов архитектуры, дизайна интерьеров и экстерьеров, а также электротехники, которая связана с разработкой систем освещения фасадов зданий, архитектурных памятников, скульптур и малых архитектурных форм. Оно может подразумевать применение искусственного, естественного или смешанного освещения. Без света в принципе невозможно было бы оценить художественную ценность любого архитектурного элемента или ансамбля.

Поскольку архитектурное освещение несет также и утилитарный характер, оно учитывает вид деятельности человека на этом объекте. Поэтому при проектировании тщательно планируются такие параметры:

 Общее количество света;
 Цвет света, от которого зависит общее восприятие объекта и пространства в целом;
 Распределение света в пространстве, включая открытые пространства;
 Влияние системы освещение на человека, возможность выполнять те или иные задачи в этой среде.

О качественном архитектурном освещении можно говорить, если оно не вызывает дискомфорта, позволяет представить объект максимально эффектно, раскрыть замысел дизайнера.

История 
Как только человек покорил огонь, он стал применять его не только для приготовления пищи, но и для освещения. Однако долгое время использовать искусственные источники света как часть архитектурного ансамбля не представлялось возможным, поскольку поддерживать в них постоянное горение было сложно.

Во внутреннем освещении использовался художественный потенциал самих светильников. Подсвечники, лампы, первые люстры становились элементами внутренней архитектуры и выполняли как утилитарную, так и эстетическую функцию.

Для освещения использовались такие виды светильников:

 Свечи;
 Лампы Арганда (масляные лампы для домашнего освещения);
 Керосиновые лампы, которые использовались и для уличного освещения.

Но все они ушли в историю после появления электрического освещения. И с его появлением можно уже говорить о проектировании архитектурного освещения.

Типы архитектурного освещения 
С помощью освещения архитекторы могут правильно расставить акценты на зданиях и других объектах. Для этого они используют один или несколько типов архитектурного освещения:

 Локально-зональная или акцентная подсветка фасада. Позволяет акцентировать внимание на главных элементах объекта;
 Общее или заливающее освещение. Применяется для общего освещения объекта, обеспечивает целостность восприятия, а также обеспечивает хорошую видимость и обзор на крупномасштабных объектах;
 Скрытая художественная подсветка. Она позволяет добиться неординарных художественных эффектов, придать объекту характер, особую атмосферу и даже создать оптические иллюзии;
 Силуэтное или фоновое освещение. Оно позволяет создать световую подложку на заднем плане;
 Контурная подсветка. Реализуется с помощью линейных светильников, светодиодных лент. Позволяет светом подчеркнуть контуры зданий;
 Цвето-динамическая иллюминация. Чаще применяется в световом дизайне, как основной инструмент создания динамичных иллюминационных композиций.

Используемое оборудование 

Сейчас самыми распространенными компонентами архитектурного освещения являются светодиодные светильники и прожекторы. Они считаются самыми экономичными, долговечными, простыми в обслуживании. Благодаря широкому спектру оттенков они вытеснили неоновые лампы и трубки, газоразрядные лампы.

Зачастую архитектурное освещение гармонично переплетается с уличным освещением вокруг объекта, что позволяет получить единую картину городского ландшафта, не вырывать объект из окружающего пространства, а эффектно его вписать.

Нормативные требования 
Поскольку архитектурное освещение несет и утилитарную нагрузку, а также непосредственно влияет на восприятие пространства пешеходами и водителями транспортных средств, есть ряд требований, которые предусмотрены законодательными нормами. Среди них такие требования:

 Архитектурное освещение не должно ослеплять пешеходов и водителей транспортных средств;
 При проектировании архитектурного освещения учитывать отражающую способность поверхностей объекта;
 Избегать большого расхождения в освещенности при заливающем освещении с учетом количества цветов и рельефа поверхности объекта;
 Допускается увеличение яркости с учетом отражающей способности поверхности объекта на 50 %, если его осмотр осуществляется с расстояния 300 м и более.

Применение 
Архитектурное освещение активно применяется для создания гармоничного образа в ночное время для памятников архитектуры. Например, Римский Колизей, у которого мягко подсвечен фасад, а арки выделены скрытой, но яркой подсветкой.

Пирамиды Гизы и Сфинкс также меняют свой вид после захода солнца и в лучах архитектурного освещения выглядят совсем иначе.

Также архитектурное освещение — важная часть создания имиджа жилых комплексов, бизнес-центров, объектов культуры, даже аэропортов.

Сейчас для его проектирования активно применяются технологии компьютерного моделирования и визуализации. В виртуальной среде можно рассмотреть несколько вариантов дизайна и составить полное впечатление и представление о том, как будет выглядеть готовый объект.

См. также 
 Световой дизайн
 Столб (архитектура)
 Уличное освещение
 Световое загрязнение

Примечания 

Свет
Освещение
Дизайн
Лазерное шоу
Светотехника